Заря́ — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области Российской Федерации. Входит в Столовский сельсовет.

История 
На территории нынешней Зари существовал хутор, так называемый «второй участок», входивший в состав села Столовое. В годы коллективизации в Советском Союзе этот хутор был преобразован в новый посёлок под именем Заря в 1930 году. С момента его образования его жители получали большие зарплаты благодаря промышленным предприятиям образованным там. Это всё способствовало переселению с соседних населённых пунктов в посёлок, такие как: Большая и Малая Талинка, Новая Ляда и Столовое.

География 
Расположен в 23 км к северо-востоку от административного центра Тамбовской области - Тамбова. Недалеко от посёлка протекает река Талинка и Зарёвский пруд. Ближайшими населенными пунктами являются село Столовое и Новая Ляда.

Улицы 
В посёлке 4 улицы:

 Центральная улица.
 Восточная улица.
 Садовая улица.
 Новая улица.

Население 
В 2002 году в посёлке проживал —161 житель.

в 2010 году в посёлке проживал —141 житель.

Примечания 

Населённые пункты Тамбовского района (Тамбовская область)